Дэвид Хаскелл Хэкворт (; 11 ноября 1930 — 4 мая 2005) — полковник Армии США, военный журналист, известный своей критикой в адрес американских вооружённых сил. Считается одним из самых награждённых военнослужащих США периода Вьетнамской войны.

Биография

Военная служба 
Дэвид Хэкворт родился в Санта-Монике, Калифорния, в День ветеранов. Детство у него было трудным — родители умерли, когда ему не исполнилось и года, ребёнка воспитывала бабушка. В 14 лет он сбежал из дома и стал моряком торгового флота в конце Второй мировой войны. В 15 лет Хэкворт вступил в Армию США, солгав о своём возрасте. Свой первый опыт военной службы он получил в составе оккупационных войск в Триесте, находившихся под британским командованием.

После начала Корейской войны сержант Хэкворт пошёл на фронт добровольцем. Боевую карьеру начал с настроем, которое он позже назвал «убей коммуняку ради мамочки» (kill a commie for mommie). Он отслужил два срока в разведывательных и пехотных подразделениях 25-й и 40-й пехотных дивизий, получил ряд наград за храбрость, был произведён в офицеры и к концу войны стал самым молодым капитаном в американской армии на тот момент. После Кореи он демобилизовался, но быстро устал от гражданской жизни и в 1956 году вернулся на военную службу. Находился в Германии во время Берлинского кризиса 1961 года.

Сразу после того, как президент Кеннеди объявил об отправке военных советников в Южный Вьетнам, Хэкворт попросился туда добровольцем; ему было отказано по причине того, что у него было «слишком много» боевого опыта (в то время предполагалось, что советники не будут принимать участия в боевых действиях). Позднее, после начала полномасштабного американского вмешательства во Вьетнамскую войну, Хэкворт всё-таки попал во Вьетнам. Сначала, в 1965—1966 годах, он служил в 101-й воздушно-десантной дивизии и принял участие в крупном сражении при Туморонг (июнь 1966 года). После первого срока службы последовала штабная работа в Пентагоне, затем он вернулся во Вьетнам вместе с известным военным историком генералом «Слэмом» Маршаллом, изучая тактику действий американских войск и противника. Вместе они написали книгу «Вьетнамский учебник» (The Vietnam Primer), но за время работы с Маршаллом Хэкворт успел избавиться от иллюзий в отношении этого достаточно неоднозначного историка. Далее Хэкворт командовал батальоном 9-й пехотной дивизии в дельте Меконга, за десять недель превратив слабое подразделение в эффективную боевую единицу, обученную партизанской тактике Мао Цзэдуна, Че Гевары и НФОЮВ. Также он был советником в частях южновьетнамской армии. Всего Хэкворт провёл на этой войне четыре срока службы — притом, что редко кто оставался во Вьетнаме на третий срок.

После возвращения из Вьетнама Хэкворт получил распоряжение отправиться учиться в Армейский военный колледж, что открывало путь к генеральскому званию. Но у него не было желания становиться генералом. Более того, к началу 1970-х годов Хэкворт, проведя в армии четверть века, получив огромный боевой опыт и будучи одним из самых награждённых солдат в рядах вооружённых сил США, полностью разочаровался как во Вьетнамской войне, так и в армейской службе. В 1971 году он выбросил свои боевые награды и ушёл в отставку после скандального интервью телеканалу ABC, в котором резко раскритиковал войну (в частности, заявил, что она не может быть выиграна, и предсказал год падения Сайгона — по разным версиям, точно или с ошибкой в один год). В это же время он развёлся с женой.

В отставке 
Покинув армию, Хэкворт переехал в Австралию и организовал там прибыльный бизнес, а также отметился в австралийском антиядерном движении. В 1980-х годах вернулся в Америку и стал военным обозревателем. Неоднократно выступал по телевидению и радио как военный эксперт. В середине 1990-х годов вокруг его имени разгорелся новый скандал. Хэкворт провёл расследование относительно наград адмирала Джереми Бурды, тогдашнего руководителя операциями ВМС США, и заявил, что Бурда носил на двух полученных во Вьетнаме наградах литеру V (означающую, что они получены за храбрость в бою), не имея на то права. Он собирался взять у Бурды интервью, однако не успел: адмирал покончил жизнь самоубийством. После этого случая телекомпании CNN и NBC изучили награды самого Хэкворта и заявили, что он безосновательно присвоил себе нашивку рейнджера и один Крест лётных заслуг.

Выступал с критикой методов ведения Иракской войны. Заявил, что оккупационная фаза войны проходит как одно из самых больших «снафу» в американской военной истории. Вплоть до своей смерти занимал пост председателя созданной под его влиянием организации «Солдаты за правду», целью которой является информирование общественности о состоянии вооружённых сил США и борьба за реформы в них.

Умер от рака в Тихуане, Мексика, в мае 2005 года. Существует (неподтверждённое) предположение, что его заболевание было вызвано контактом с химическим веществом «Агент Блю», во время Вьетнамской войны использовавшимся в качестве дефолианта вместе с гораздо более известным «Агент Оранж».

Генерал Крейтон Абрамс, командующий войсками США и союзников во Вьетнаме в период 1968—1972 годов, назвал Дэвида Хэкворта «лучшим батальонным командиром, какого я когда-либо видел». Солдаты, служившие в 9-й пехотной дивизии под его командованием, безуспешно пытались убедить Пентагон вручить Хэкворту высшую военную награду США — Медаль Почёта (во Вьетнаме его представляли к ней трижды).

В искусстве 
Считается, что Хэкворт послужил прототипом подполковника Килгора в фильме «Апокалипсис сегодня» (1979).

Награды 
За время службы Дэвид Хэкворт получил более 90 различных наград, в частности:

 Крест «За выдающиеся заслуги» (вторая по значимости боевая награда Армии США, с дубовыми листьями) — два;
 Серебряная звезда (третья по значимости боевая награда Армии США, с девятью дубовыми листьями) — десять;
 Орден «Легион Почёта» (с тремя дубовыми листьями) — четыре;
 Бронзовая звезда — восемь;
 Пурпурное сердце (медаль за ранение) — восемь;
 Крест лётных заслуг;
 Медаль Победы во Второй мировой войне.

Книги 
 About Face: The Odyssey of an American Warrior
 Steel My Soldiers' Hearts
 Hazardous Duty
 Price of Honor
 Brave Men
 The Vietnam Primer (совместно с С. Л. А. Маршаллом)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дэвида Хэкворта
 Сайт организации «Солдаты за правду»
 

Умершие от рака мочевого пузыря
Участники Корейской войны
Участники войны во Вьетнаме
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Выпускники Государственного университета Остин Пии
Выпускники Колледжа командования и Генерального штаба армии США